São Roberto (Maranhão) — município brasileiro
Ruperto de Salzburgo — santo; primeiro bispo de Salzburgo 
Ruperto de Bingen 
Roberto Belarmino — santo; cardeal, teólogo e doutor da Igreja Católica 

Desambiguações de santos
Desambiguações de história